Унежма — река в России, протекает по территории Валдайского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии. Длина реки — 17 км, площадь водосборного бассейна — 121 км².

Река берёт начало из озера Кривого на высоте 165 м над уровнем моря.

Течёт преимущественно в юго-западном направлении, протекая ряд озёр и ламбин и принимая левый приток, текущий из Халгозера.

Река в общей сложности имеет шесть притоков суммарной длиной 19 км.

Втекает на высоте 89,3 м над уровнем моря в Выгозеро.

В нижнем течении Унежма пересекает дорогу местного значения  («Надвоицы — Полга — Валдай — Вожмозеро»).

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312102000006246.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Выгозера
Реки Сегежского района